Kevin Lynch peut désigner :
 Kevin Lynch (1918-1984), urbaniste, architecte et enseignant américain ;
 Kevin Lynch (1956-1981), militant républicain nord-irlandais ;
 Kevin Lynch (1968-), joueur américain de basket-ball ;
  (1991-), joueur américain de hockey sur glace ;
 , informaticien américain, vice-président de Apple.